Los Ángeles ("Os Anjos" em castelhano) pode se referir a:

Localidades
Los Angeles, metrópole nos Estados Unidos
 Condado de Los Angeles, na Califórnia
 Grande Los Angeles, conurbação no entorno da cidade de Los Angeles
 Rio Los Angeles, na Califórnia
 Los Ángeles (Buenos Aires)
 Los Ángeles (Chile)
 Los Ángeles (bairro de Madrid)
 Los Angeles (Ibirité), bairro no Brasil

Esportes
Los Angeles Clippers, time de basquete
Los Angeles Dodgers, time de beisebol
Los Angeles Galaxy, time de futebol 
Los Angeles Kings, time de hóquei no gelo
Los Angeles Lakers, time de basquete
Los Angeles Sparks, time de basquete feminino
Los Angeles Angels of Anaheim, time de beisebol

Outros
Law & Order: Los Angeles, telessérie
Los Angeles Times, jornal
NCIS: Los Angeles, telessérie
Trio Los Angeles, grupo musical brasileiro

Ver também

Desambiguações de topônimos